L'Odyssée de l'espèce peut faire référence à :
 L'Odyssée de l'espèce, un roman de science-fiction de Roland C. Wagner, publié pour la première fois en 1998 ;
 L'Odyssée de l'espèce, un film documentaire sur les premiers hommes, réalisé par Jacques Malaterre et diffusé pour la première fois à la télévision en 2003.